De MTN 8 2010 was de 36ste editie van het MTN 8 voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Het toernooi begon op 20 augustus 2010 en eindigde op 2 oktober 2010.
Orlando Pirates won het toernooi door in de finale Moroka Swallows te verslaan na strafschoppen 4-2

Kwartfinale

Halve finale

|}

Heenduel

Return

Externe links
 MTN officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2010
Voetbal in Zuid-Afrika